Agnes McCullough (1888-1967), professeure, philanthrope et activiste irlandaise ;
 Barbara McCullough (1945-), réalisatrice africaine-américaine ;
 Chris McCullough (1995-), joueur américain de basket-ball ;
 Colleen McCullough (1937-2015), écrivaine australienne ;
 Conor McCullough (né en 1991), athlète américain ;
 David McCullough (1933-2022), historien américain ;
 Henry McCullough (1943-2016), guitariste, chanteur et compositeur irlandais ;
 Jerry McCullough (né en 1973), joueur de basket-ball américain ;
  (1832-1885), acteur américain ;
 Luke McCullough (né en 1994), footballeur nord-irlandais ;
 Matt McCullough (né en 1981), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Peter McCullough (né en 1964), astronome américain ;
 Peter A. McCullough (né en 1962), médecin américain ;
 Philo McCullough (1890-1981), acteur américain ;
 Shanna McCullough (née en 1960), actrice pornographique américaine ;
 Wayne McCullough (né en 1970), boxeur irlandais.